Алексей Анатольевич Гущин (21 октября 1971, Москва) — советский и российский футболист. Мастер спорта СССР (1990).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ ЦСКА. Первый тренер — Николай Козлов. В 1989—1995 — в составе ЦСКА. За главную команду провёл 66 игр.

В июне 1994 попал в автокатастрофу, получил сложный перелом ноги и пропустил 10 месяцев.

В высшем дивизионе выступал также за «Динамо» Москва (1996) и «Ростсельмаш» (1997—1999). Карьеру заканчивал в командах первого дивизиона «Торпедо-ЗИЛ» (2000) и «Волгарь-Газпром» Астрахань (2001).

По состоянию на 2007 год занимался бизнесом.

Достижения 
 В списке «33-х лучших» был 1 раз — № 3 в 1992 году.
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1991 года (U-20) в составе молодёжной сборной СССР (провёл три матча)
 Чемпион Европы 1990 в составе юниорской сборной СССР (U-18)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Волгарь»
Мастера спорта СССР